Чаке (населённый пункт) — населённый пункт в Китае, провинция Цзяньшуй.
 Чаке (народ) — одна из народностей индейцев, проживавших в районе колумбийских и венесуэльских Анд, а также озера Маракаибо.

См. также 
 Чаке-Чаке, город на острове Пемба.
 Чак-чак

Примечания